Le qualificazioni del singolare femminile del Kremlin Cup 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Vesna Dolonc (Qualificata)
  Vania King (secondo turno)
  Sofia Arvidsson (Qualificata)
  Estrella Cabeza Candela (primo turno)

  Vera Duševina (Ultimo turno,Lucky loser)
  Ol'ga Pučkova (primo turno)
  Dar'ja Gavrilova (primo turno)
  Aleksandra Panova (ultimo turno)

Qualificate 

  Sofia Arvidsson
  Arantxa Parra Santonja

  Vesna Dolonc
<li>  Danka Kovinić

Lucky Loser 

  Vera Duševina

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2013
WTA Tour 2013